The Road to Hell è il decimo album in studio del musicista britannico Chris Rea, pubblicato nel 1989.

Tracce 
 The Road to Hell (Part 1) — 4:52
 The Road to Hell (Part 2) — 4:30
 You Must Be Evil — 4:20
 Texas — 5:09
 Looking for a Rainbow — 8:00
 Your Warm and Tender Love — 4:32
 Daytona — 5:04
 That's What They Always Say — 4:27
 I Just Wanna Be with You — 3:39
 Tell Me There's a Heaven — 6:00

Note

Collegamenti esterni